Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Connecticut Open 2015 nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla světová pětka Petra Kvitová, která opět zvítězila. Poprvé v kariéře tak vyhrála jeden turnaj třikrát a premiérově také obhájila trofej z předešlého ročníku.

Druhá hráčka žebříčku Simona Halepová se před turnajem odhlásila pro stehenní poranění. Překvapením se stala semifinálová účast Ukrajinky Lesji Curenkové, která nastoupila do hlavní soutěže místo Rumunky jako tzv. šťastná poražená z kvalifikace. Cestou pavoukem porazila Barboru Strýcovou i světovou osmičku Karolínu Plíškovou. Mezi poslední čtveřicí hráček však nestačila na třetí Češku v řadě Lucii Šafářovou.

Ve druhém semifinále měla Kvitová proti čtyřnásobné šampionce turnaje a světové čtyřce Caroline Wozniacké pomalejší vstup do utkání. Za stavu 3–5 v úvodní sadě, v níž zahrála 33 vítězných míčů, odvrátila setbol. Následně však na dvorci dominovala a získala deset ze zbylých jedenácti gamů.

Ryze české finále, mezi Kvitovou a Šafářovou, představovalo třetí finálový souboj dvou Češek v probíhající sezóně. Poměr vzájemných utkání před závěrečným zápasem vyzníval 6–0 ve prospěch Kvitové.

Vítězkou se za 2:18 hodin stala Kvitová. Ve svém čtvrtém newhavenském finále v řadě zdolala Šafářovou po setech 6–7, 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala, po triumfech v Sydney a Madridu, třetí turnajové vítězství, které představovalo sedmnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour. Světová šestka Šafářová v úvodním setu proměnila třetí setbol a za více než hodinu se ujala vedení díky tiebrekovému poměru míčů 8:6. Další dvě sady ovládla česká jednička Kvitová, která využila čtyři z devíti brejkových příležitostí. Naopak brněnská rodačka se propracovala k jediné šanci prolomit podání, kterou nevyužila. Šampionka se po týdenním propadu vrátila na 4. místo žebříčku WTA, kde vysřídala Wozniackou. Proti českým hráčkám držela 16zápasovou neporazitelnost.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2015
WTA Tour 2015